La nazionale Under-19 di pallavolo femminile dell'Albania è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Albania con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Albania.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-19

 U-19
Albania
Pallavolo Under-19